Солютре́-Пуї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижу, 120 км на південь від Діжона, 9 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 162 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 384,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень 

 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Див. також 
 Солютрейська культура

Посилання 

 Солютре-Пуї на сайті французького Національного інституту географії
 Солютре-Пуї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Солютре-Пуї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Солютре-Пуї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Солютре-Пуї на сайті Mapquest

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара
Солютрейська культура